Green Pond ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Pond (Alabama)
 Green Pond (New Jersey)
 Green Pond (North Carolina)
 Green Pond (South Carolina)
 Green Pond (Tennessee)
 Green Pond (Virginia)